Бронишувский замок (, ) — замок, расположенный в селе Бронишув в гмине Кожухув Новосольского повята Любушского воеводства в Польше.

История 
На месте нынешнего замка в XII веке существовал рыцарский замок, владельцем которого был комес Бытом-Оджански Бронислав.

К 1608 году средневековый замок был перестроен в ренессансную усадьбу.

В 1839 году владельцами замка стал род фон Чамер и Квариц.

В XIX веке было осуществлено строительство замка, именно в то время появился кирпичная стена и обзорная башня в неоготическом стиле.

После 1945 года замок находился в собственности местного сельскохозяйственного общества.

С 1986 года здесь проходили национальные фотографические мастерские.

Современность 
В 2010 году разрушенный дворец стал частной собственностью, после чего начался его постепенный ремонт. Замок открыт для посещения туристами.

Архитектура 
План ренессансного замка XVII напоминал латинскую букву L. Резиденция имела три этажа и была украшена сграффитовой декорацией. На первом этаже были расположены две просторные комнаты — одна покрыта цилиндрическим сводом с люнетами, украшенными стукковыми декорациями. Вторая — балочным стропом с богатыми ренессансными стукковыми декорациями (конец XVI века), имевших мотивы растительного гротеска, звезд, розеток, ангельских головок и профильных бюстов. Повреждения фасада обнаруживают ренессансные сграффитовые декорации с растительными мотивами. В северной стене расположен главный вход с каменным позднеренессансным порталом с богатыми растительными декорациями и надписью «ANNO MISSERIMA FORTUNA QUAE INIMICIS CARET 1608».

В XIX веке к ренессансной усадьбе была достроена кирпичная стена и обзорную башня в неоготическом стиле, в результате чего образовался небольшой внутренний двор. Усадьба была окружена рвом, соединенным с прудом.

Галерея

Литература 
 
 История замка в Бронишуве 

Замки Польши